Le psaume 38 peut désigner :
 le psaume 38 (37) : psaume 38 selon la numérotation hébraïque, psaume 37 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 39 (38) : psaume 39 selon la numérotation hébraïque, psaume 38 selon la numérotation grecque.